

Patronyme
Cyril Pedrosa (1972-), scénariste et dessinateur français de bande dessinée.
Daniel Pedrosa (1985-), pilote de vitesse moto espagnol.
Yves Pedrosa (1975-), joueur de rugby à XV français.
Roberto Gomes Pedrosa (1913-1954), footballeur brésilien puis dirigeant du São Paulo FC.

Toponyme
Le Pic de Coma Pedrosa, montagne la plus haute d'Andorre.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme